Печетто-Торинезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 3687 человек (2008 г.), плотность населения составляет 410 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 10020. Телефонный код — 011.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pecetto.to.it/

Ссылки 
 http://www.comune.pecetto.to.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/